JDP steht für:
 Hubschrauberlandeplatz Issy-les-Moulineaux (IATA-Code), französischer Hubschrauberlandeplatz
 Jun-Dimerisierungsprotein

JdP steht für:
 Jungdeutsche Partei in Polen

JDP